

Cinema 
 Eddy – cortometraggio diretto da Simone Borrelli (2015)

Geografia 
 Contea di Eddy – contea statunitense del Dakota del Nord
 Contea di Eddy – contea statunitense del Nuovo Messico
 Isola Eddy – isola disabitata delle isole Andreanof, nell'arcipelago delle Aleutine

Onomastica 
 Eddy – variante del nome proprio di persona maschile Ed

Personaggi 
 Eddy – personaggio di Ed, Edd & Eddy

Persone 
 Chuck Eddy – critico musicale statunitense
 Duane Eddy – musicista statunitense
 Helen Jerome Eddy – attrice statunitense
 Keith Eddy – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Manton S. Eddy – generale statunitense
 Mary Baker Eddy – teologa statunitense
 Nelson Eddy – attore cinematografico e cantante statunitense
 Roger Eddy – ex slittinista canadese